François Joseph Eugène Napoléon de Noailles (París, Francia, 25 de diciembre de 1866 - Ibídem, 8 de mayo de 1900) fue un noble francés que ostentó el título de X Príncipe de Poix.

Biografía 

Era hijo de Antonio de Noailles (1841-1909), Duque de Mouchy, y de la princesa Ana Murat (1841-1924), nieta de Joaquín Murat y de Carolina Bonaparte.

El 29 de junio de 1889 contrajo matrimonio con Magdalena Duvois de Courval, hija de Arturo, Barón Dubois de Courval y de María Ray. 

Tuvieron cuatro hijos:
 Henri-Antoine-Marie de Noailles (1890–1947), duque de Mouchy. Contrajo matrimonio en 1920 con María de La Rochefoucauld (1901–1983)

 Arthur Anne Marie Charles de Noailles (1891–1981), vizconde de Noailles, contrajo matrimonio en 1923 con María Laura Bischoffsheim (1902-1970)

 Antoine Henri Alexis Marie de Noailles (1893).

 Philippine Marie Cécile Douce de Noailles (1898–1991), contrajo matrimonio en 1917 con Eugenio, XI Príncipe de Ligne (1893–1960).

Árbol genealógico

Fuentes 
 François Joseph Eugène Napoléon de Noailles

Nobles de Francia del siglo XIX
Nobles del siglo XIX
Nacidos en París
Francisco De Noailles
Francisco
Francisco
Fallecidos en París